Легенды дома Романовых — мифические истории и предания, неподкрепленные историческими источниками, связанные с правящей династией Романовых.

Характеристика 
Туманами и легендами окутано само начало рода Романовых. Мифической фигурой является основатель рода — Гланда Камбилла Дивонович.

Истории эти делятся на несколько групп и являются типовыми для легенд и мифов Нового времени: здесь фигурируют призраки, проклятия, подмененные младенцы, самозванцы и тайные свадьбы.

Примеры

Святые 

Несколько представителей династии после смерти были канонизированы, соответственно, в их житиях появляются типичные элементы легендарных деяний, в том числе посмертных.

Предсказания и проклятия 
Василий Блаженный предсказал правление Петра Великого:

- После Ивашки (имеется ввиду Иван Грозный) на Руси будет много царей. Один из них с "кошачьими усиками" (вероятнее всего, Петр I) погубит много людей, но сделает державу сильнее. 

- Придет еще один правитель, долгие году будет править этот тиран. Он погубит многих товарищей своих, достойных жен и мужей, сотрет с лица земли уйму великих храмов. Тот усатый царь (речь скорее всего идет о Сталине) не пожалеет горцев своих.

- Храмы отстроят заново, но бог уже не будет там. Вновь люд побежит из храмов, где поклоняются лишь злату. 

- 70 лет Русь будет в мерзости и запустении (наверно, имеется ввиду период с 1917 - 1991). 

- После этого придет Титан Борис, он уйдет так, что оставит после себя много загадок.

- После него Русью будет править маленький человек с "черным" лицом (так в то время называли шпионов, разведчиков).

- После наступит правление 10 царей на час.

В пророчестве еще говорится, что беда придет с Востока - "возникнет вождь в голубой чалме". Он начнет стрелять голубыми стрелами и разрушать многие города. Но Русь объединится, и под предводительством нового царя, которого назовут Великим Всадником, победит врага.

Новый царь будет "чистый помыслом и обрушит свой меч на разбойников и воров". Найдутся предатели - Великого Всадника убьют. И вновь начнутся Великие войны, который разрушат полмира. На этом пепелище возродиться новая Русь, на престол взойдет Великий Государь. Многострадальная Русь вступит в Золотой век.

Нескольким историческим персонажам приписывают проклятия династии Романовых и её деятельности:

 Проклятие дома Романовых (проклятие Марины Мнишек) — предсказание падения дома Романовых. Царствование Михаила Федоровича началось с проклятья. «Смертью ребенка начали свое правление, смертью невинных детей завершите» — эти слова Марина Мнишек произнесла 16 июля 1614 года, когда царь Михаил приказал казнить ее четырехлетнего сына Ивана.
 Пророчество Петербургу быть пусту Евдокии Лопухиной.
 Алексей: это имя Романовы считали проклятым (Алексей Петрович).
 Слова блаженного Федора о  первенце Николая I из уст в уста передавались в народе: «Новорожденный будет могуч, славен и силен, но умрет в красных сапогах». Взрывом бомбы Александру II оторвало обе ноги, и он, обливаясь кровью, умер в страшных муках через несколько часов после седьмого покушения.
 Предсказание Преподобного Серафима : «Того Царя, который меня прославит, и я прославлю». Святой Серафим Саровский в 1832 году предсказал не только падение Царской власти, но и момент ее восстановления и воскрешения России: «…но когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и Отечество и Святую Церковь — а Государя и всю Царскую фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской — но не столько и тут крови прольется, сколько когда правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Свои миром и превознесет Помазанного Своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему».
 Предсказания монаха Авеля. Сбылось предсказание Авеля: «Род Романовых, начавшийся Михаилом, Михаилом и закончится» (Михаил Александрович). «Будет война в Прометеевых горах (Кавказ) длительностью 15 лет. Будет третья Таврическая война — там появится полумесяц, и разорванная Таврида будет кровоточить».
 Пророчества Распутина. О Царе: «Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй… Если же меня убьют бояре и дворяне… Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга….».   О Романовых в Покровском:  «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню». О войнах: «Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев, — считал Распутин, — Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге. Кара Божья будет не скора, но ужасна. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же. Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел».  После этого с Запада придет «кровожадный князь», порабощающий людей богатством, а с Востока — другой, порабощающий нищетой.

Подмененные младенцы или бастарды 
Относительно нескольких правителей рассказывали легенды, что либо они являются детьми не своих отцов, либо подменены в колыбели (обычно из-за неправильного пола).
 Отцовство Петра I: сын Алексея Михайловича, или подмененный младенец
 Представления о Петре I как антихристе
 Происхождение Павла I, его «брат» Афанасий Петрович

Тайные свадьбы 
 Предание о браке Елизаветы Петровны
 Свадьба Екатерины II и Потёмкина

Внебрачные дети императоров 
Распространены легенды, связанные с бастардами царей, как настоящими, так и самозванцами.

 Княжна Тараканова
 Судьба Семена Великого, внебрачного сына Павла
 Безымянный (узник Кексгольма)

Внезапные смерти 
 Версия о самоубийстве Николая I
 Николай Александрович не умер, а испугался ответственности и изобразил смерть, оставшись жить в Италии

Истинные личности 
 Фёдор Кузьмич — якобы добровольно покинувший престол Александр I
 Вера Молчальница — затворница Сыркова монастыря, которой якобы была жена Александра I императрица Елизавета Алексеевна, ушедшая от мира вслед за мужем

Призраки и посмертные явления 
С Романовыми связано множество  легенд о мистических событиях.

 Посмертное явление Марии Милославской.
 Привидение казненного Виллема Монса.
 Медный Всадник. Уже при жизни недоброжелатели называли Петра Первого антихристом. Место, на котором возвели памятник императору, уже тогда считалось аномальным. А Гром-камень, который служит скульптуре постаментом, многие и вовсе считали частью древнего языческого святилища. Легенда о том, что в тёмную и холодную ночь лучше держаться подальше от статуи «поднявшего Россию на дыбы», родилась неспроста: в протоколах полиции, датируемых XIX веком, сохранились записи о трупах с размозжёнными головами. Несчастных подбирали поутру неподалёку от статуи Петра I. Даже сейчас коренные жители города на Неве не осмеливаются бросить вызов «Медному всаднику», подобно Евгению из одноимённой поэмы.
 Видение Петра II. В праздник Богоявления 6 января 1730 года, принимая парад, посвященный водоосвящению на Москве-реке, Петр простудился и слег с сильным жаром. Перед смертью он вдруг очнулся и произнес: «Закладывайте лошадей. Еду к сестрице Наталье». Наталья Алексеевна умерла за 14 месяцев до этого.
 Предсказание смерти Елизаветы Петровны (Свт. Ксения Петербургская) .
 С собственным призраком встречалась Анна Иоанновна.
Доппельгангер Екатерины II незадолго до её смерти.
Призрак  Петра III даже после повторного захоронения не исчез навсегда. Как утверждают современные работники Ораниенбаумского дворца-музея, в тамошнем дворце Петра III ежедневно происходят странные вещи. Предметы личного пользования императора имеют привычку менять свое положение. То шпага императора окажется в другом месте, то ботфорты развернутся в другую сторону, то обшлага мундира загнутся внутрь. Поэтому у музейных работников выработалась привычка, входя утром в комнату императора, вежливо произносить: «Здравствуйте, Ваше величество. Извините, что мы вас побеспокоили».
 Предзнаменования перед убийством Павла I, легенды Михайловского замка и Гатчины (предзнаменования и привидение).
 Князь Григорий Потемкин в Зимнем Дворце . Луиза Мария Августа Баденская, одним вечером в районе Эрмитажного театра, встретила призрак князя Потемкина, который продемонстрировал ей как на сменяющихся картинах всю предстоящую жизнь ее жениха, будущего Александра I. 
 Белая Дама   Аничкова Дворца
 Белая Дама Зимнего Дворца
 Белая Дама   Михайловского Дворца
 Черная Дама Русского Музея

Легенды и «утки» после 1917 года 
 Якобы спасшиеся от расстрела члены царской семьи. Чаще всего упоминаются Анастасия Николаевна и Алексей Николаевич.
 Останки царской семьи . Гелий Рябов: «Я увидел фигуру в шинели — это был император» (1980). Признание останковцарской семьи Романовых, которые были найдены под Екатеринбургом, постоянно откладывалось РПЦ МП.  Через месяц после того, как наконец было принято решение   о проведении Архиерейского Собора, признающего «Екатеринбургские останки» святыми мощами Царственных страстотерпцев, которое приветствовалось Домом Романовых, наступили форс-мажорные обстоятельства.

См. также 
 Исторические легенды о Петре I
 Потёмкинские деревни
 Завещание Петра Великого

Библиография 

 Наум Синдаловский. Династия Романовых в зеркале городского фольклора. М., 2017
 Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых. Сб. статей. 2007
 Смирнов И. В. Проклятие дома Романовых // «Знание — сила» № 1, 1992, С.79-87.
 Николай Коняев. Подлинная история Дома Романовых. Вече. 2005

Примечания 

Л

Списки:Романовы